Попрыгу́нья:
 «Попрыгунья» — рассказ Антона Павловича Чехова (1891)
 «Попрыгунья» — художественный фильм режиссёра Самсона Самсонова (1955)

См. также